Esistono più comuni francesi con questo nome

Villepinte – Aude
Villepinte – Senna-Saint-Denis